

Sigle 
 Leipziger Verkehrsbetriebe  – azienda di trasporto pubblico di Lipsia (Germania)

Codici 
 LVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Livramento (Brasile)
 LVB – codice vettore ICAO di IRS Airlines